I liga 1989/1990 – 56. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Uczestnicy

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 240 meczów
 Strzelono 484 gole
 Średnia goli na mecz: 2,02
 Zwycięstw gospodarzy: 108
 Remisów: 90
 Zwycięstw gości: 42
 Król strzelców: Andrzej Juskowiak – Lech Poznań (18 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1989 w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej
1989 w polskim sporcie
1990 w polskim sporcie